BPF steht für:
 Blockprüfzeichenfolge, ein Mittel um Übertragungsfehler in Netzwerken zu entdecken
 Berkeley Packet Filter, eine Netzwerktechnik auf unixähnlichen Betriebssystemen
 Bereinigte Pränexform in der Prädikatenlogik, siehe Pränexform
 Bisphenol F, eine chemische Verbindung
 Bodoland People’s Front, eine politische Partei in Indien
 Botswana Patriotic Front, eine politische Partei in Botswana
 British Pacific Fleet, eine Flotte der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

BPF